un pesce d'acqua dolce dell'Asia meridionale, il Puntius sachsii;
un pesce d'acqua dolce dell'Asia meridionale conosciuto comunemente anche come barbo cinese, il Puntius semifasciolatus.